Behre ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Behre (1876–1949), deutscher Chemiker
 Charles Henry Behre (1896–1986), US-amerikanischer Geologe
 David Behre (* 1986), deutscher Behindertensportler und Paralympics-Teilnehmer der Leichtathletik

 Gustav Behre (1903–1973), deutscher Maler und Graphiker
 Herbert Behre (1927–1994), Realschuldirektor
 Johann Bernhard Behre (1801–1872), Kammerrat und Abgeordneter der schleswig-holsteinischen Landesversammlung
 Johannes Behre (1897–1960), deutscher Politiker (SPD), Mitglied der Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin
 Karl-Ernst Behre (* 1935), deutscher Botaniker und Küstenforscher
 Ulf Behre (* 1975), deutscher American-Football-Spieler
 Wilfried Behre (* 1956), deutscher Bildhauer
 Wilhelm Behre (1923–2007), deutscher Heimatforscher und Träger des Bundesverdienstkreuzes

Siehe auch:
 Bere
 Beere
 Bähre